Uomo lupo o licantropo – creatura leggendaria
 Uomo lupo – personaggio protagonista dei film horror della Universal
 Uomo Lupo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Uomo lupo. Saggio sul sadismo, il masochismo e la licantropia (Man into Wolf) – saggio di Robert Eisler del 1948

Pagine correlate 
 L'uomo lupo